Jan Smallenbroek (architect) (1852-1932)
 Jan Smallenbroek (politicus) (1909-1974), diens kleinzoon
 Jan Smallenbroek (verzetsstrijder) (1914-1944)